Il doppio del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Manuela Maleeva-Fragniere e Leila Meskhi che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Lori McNeil (semifinali)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (semifinali)

 Petra Langrová /  Mercedes Paz (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (finale)
 Mary Lou Daniels /  Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Karin Kschwendt /  Florencia Labat (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1993